Montelius kan syfta på:
 släkten Montelius från Uppland
 Agda Montelius
 Bo Montelius
 Oscar Montelius

Se även
 Monteliushuset
 Monteliusmedaljen
 Monteliusvägen